De Grand Prix-wegrace van Portugal 2011 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 1 mei 2011 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Portugal
Sport in Cascais